Marko Barešić (Zadar, 30. travnja 1999.) hrvatski je nogometaš koji trenutačno igra za Osijek kao vratar.

Izvori 

Hrvatski nogometni vratari
Nogometaši NK Osijeka
Životopisi, Zadar